Andrei Melnitschenko ist der Name folgender Personen:

* Andrei Igorewitsch Melnitschenko (* 1972), russischer Unternehmer
 Andrei Leonidowitsch Melnitschenko (* 1992), russischer Skilangläufer